Corporal bezeichnet:

 einen militärischen Dienstgrad, siehe Korporal
 eine US-amerikanische militärische Kurzstreckenrakete, siehe MGM-5 Corporal
 eine US-amerikanische Höhenforschungsrakete, siehe WAC Corporal

Siehe auch:

 Korporale, kleines Altartuch